А-ліга 1991—1992 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Жальгіріс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після першого кола з чемпіонату знявся клуб Вієнибе (Укмерге), результати залишились.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1991—1992
Литва
Литва
1991 у Литві
1992 у Литві